Okręty US Navy o nazwie USS "Marblehead", pochodzącej od Marblehead:

 Pierwszy "Marblehead" (1861) był kanonierką która weszła do służby w 1861, służyła w czasie wojny secesyjnej i został sprzedany w 1868.
 Drugi "Marblehead" (C-11) był krążownikiem typu Montgomery. Był w służbie w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej i został sprzedany w 1921.
 Trzeci "Marblehead" (CL-12) był krążownikiem typu Omaha. Był w służbie w czasie II wojny światowej, został uszkodzony w czasie bitwy w cieśninie Makassar 4 lutego 1942. Naprawiony pozostawał w służbie do złomowania w 1947.

Marblehead